Utterholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterholm, Nagu, Åboland, 
 Utterholm, Ingå, Nyland, 
 Utterholm, Borgå, Nyland,

Se även
Utterholmen
Utterharu
Utholm

Robotskapade Finlandförgreningar